Српско царство се може односити на:

 Српско царство, српска држава од 1345. до 1371. године
 Српско царство Симеона Уроша (1359—1373), српско-грчка држава Симеона Уроша и његових наследника
 Српско царство Јована Ненада (1526—1527), историографски назив за област под влашћу Јована Ненада

Види још 
 Српска краљевина (вишезначна одредница)
 Српска кнежевина (вишезначна одредница)